Juan Manuel Cerúndolo era il detentore del titolo e lo ha confermato battendo in finale Jesper de Jong con il punteggio di 6-3, 2-6, 6-2.

Teste di serie 

  Camilo Ugo Carabelli (secondo turno)
  Juan Manuel Cerúndolo (campione)
  Mariano Navone (quarti di finale)
  Andrea Collarini (semifinale)

  Juan Bautista Torres (quarti di finale) 
  Hernán Casanova (primo turno) 
  Alessandro Giannessi (semifinale) 
  Oriol Roca Batalla (primo turno)

Qualificati 

  Jurgen Briand (primo turno)
  Matías Franco Descotte (primo turno)
  Edoardo Lavagno (secondo turno)

  Oleg Prihodko (primo turno) 
  Carlos Sánchez Jover (secondo turno) 
  Thiago Seyboth Wild (primo turno)

Wildcard 

  Valerio Aboian (primo turno)
  Tomás Farjat (secondo turno)

  Camilo Ugo Carabelli (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Challenger de Tigre II 2023